Rabus ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rabus (1898–1983), expressionistischer Künstler
 Dolf Rabus († 2013), deutscher Festivalleiter
 Johann Jakob Rabus (1545–1587), deutscher Theologe und evangelischer Konvertit
 Karl Rabus (1910–1992), Industriemanager
 Ludwig Rabus (auch Rab, Günzer; * um 1523, † 1592), lutherischer Theologe und Konfessionalist

Rabus steht für:
 Rabus (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg 
 Reallabor für den Automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land